Поздеев () — русская фамилия. Известные носители:
 
 Поздеев, Анатолий Дмитриевич (1929—1998) — советский и российский инженер-механик, доктор технических наук, профессор.
 Поздеев, Андрей Геннадьевич (1926—1998) — советский и российский художник.
 Поздеев, Валерий Николаевич (1939—2001) — советский и российский лётчик, лауреат Государственной премии СССР.
 Поздеев, Василий Иванович (1920—1998) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Поздеев, Константин Ростиславович (1887—1981) — полковник Русской императорской армии, генерал-майор Белого движения.
 Поздеев, Осип Алексеевич (ок. 1742—1820) — русский помещик, масон.
 
 Поздеев, Сергей Владимирович (род. 1979) — российский сидячий волейболист.
 Поздеев, Эрнст Иванович (1939—2015) — виолончелист, народный артист России (1997).

Составные фамилии 
 Шубин-Поздеев, Николай Дмитриевич (1865—1922) — санкт-петербургский уездный предводитель дворянства, камергер, гласный Санкт-Петербургской городской думы.

